Por Saint-Avit pode estar à procura de:
 Saint-Avit (Lot-et-Garonne)
 Saint-Avit (Loir-et-Cher)
 Saint-Avit (Charente)
 Saint-Avit (Landes)
 Saint-Avit (Tarn)
 Saint-Avit (Drôme)
 Saint-Avit (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos